Das Dameneinzel der Australian Championships 1930 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Daphne Akhurst, die das Finale wieder erreichte und Sylvia Harper mit 10:8, 2:6 und 7:5 bezwang. Für sie war es der fünfte Titel und dritte in Folge bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1930